Le nom dUSS Enterprise est porté par deux navires de la Continental Navy et six de l'United States Navy :
l', sloop de guerre entré en service en 1775 et brûlé en 1777 pour empêcher sa capture ;
l', goélette mise en service en 1776 et retiré l'année suivante ;
l', goélette de  lancée en 1799. Elle participe à la guerre de Tripoli ;
l', goélette lancée en 1831 et revendue en 1844 ;
l', trois-mâts barque à hélice lancé en 1874 et revendu en 1909 ;
l', patrouilleur en service de 1917 à 1919 ,
l', porte-avions de classe Yorktown. Participant à la Seconde Guerre mondiale, c'est l'un des navires les plus décorés de lUS Navy ;
l', porte-avions en service de 1961 à 2012. Nommé en mémoire du précédent, c'est le premier porte-avions à propulsion nucléaire de l'Histoire ;
l', troisième porte-avions de la classe Gerald R. Ford, dont la mise en service est prévue en 2025.

Voir aussi 
 
 , plusieurs vaisseaux spatiaux de l'univers Star Trek.

Enterprise